Daniel Sánchez Llibre: Empresari i dirigent esportiu català, president del RCD Espanyol.
 Daniel Sánchez Gálvez: Jugador de billar català, campió del món.